Ортосифон () — рід рослин родини глухокропивові, які ростуть в Південно-Східній Азії та Австралії.

Види роду — багаторічні трав'янисті напівчагарники висотою до 1,5 м. Листя ланцетоподібні або довгасто-овальні, зазубрені по краях. Квітки зібрані в суцвіття. Плід — горішок.

Види

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</div>
За інформацією бази даних The Plant List, вид Нирковий чай (Orthosiphon stamineus) визнаний синонімом виду Orthosiphon aristatus.

Примітки 

Глухокропивові